Enholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Enholm, Björneborg, Satakunta,  (6 ha)
 Enholm, Korpo, Åboland,  (1 ha)
 Enholm, Nagu, Åboland,  (2 ha)

Se även
Enholmen (olika betydelser)
Enholmarna
Ekholm